Sólyom, Solyom:
 Comuna Șoimi (),  o comună în județul Bihor, Transilvania, România

Nume de familie 
 Janos Solyom,  (* 1938, Budapesta), pianist, compozitor și dirijor maghiară-suedez
 László Sólyom (* 1942, Pécs), un om politic maghiar
 Stefan Solyom

Vezi și 
 Șoimi
 Șoimuș
 Șoimeni

Toponime maghiare
Nume de familie ungurești